Heilige Stede, middeleeuwse kapel in Amsterdam, afgebroken in 1908
 Nieuwezijds Kapel (1912), gebouw uit 1912, op plek van de oude Heilige Stede